

Geografia 
Dresden
Dresden (região)
Dresden (Kansas)
Dresden (Tennessee)
Dresden (Ohio)

Outros 
Sportgemeinschaft Dynamo Dresden e.V.
Orquestra Estatal de Dresden
263 Dresda
3053 Dresden

Desambiguações de topônimos